Gélase est un nom propre qui peut désigner :

Prénom ou patronyme 

Gélase est un prénom masculin désuet, fêté le 21 novembre.

Gélase est aussi un patronyme.

Saint chrétien 

 Gélase le Comédien († 297), martyr à Héliopolis en Phénicie sous Dioclétien ; fêté le 27 février. 
 Gélase de Rimets (), moine du monastère-ermitage de Rimets, en Transylvanie ; fêté localement le 30 juin.
 Gélase de Palestine (), moine en Palestine ; fêté le 31 décembre. 
 Gélase  († 496), 49 pape de 492 à 496 ; fêté le 21 novembre.
 Gélase de Derry († 1174), abbé de Derry en Irlande, évêque d'Armagh à la suite de saint Malachie, aurait été le premier évêque à recevoir le pallium ; fêté le 27 mars.

Autres personnalités portant ce prénom ou ce patronyme 

 Gélase II (°1060 - †1119), ou Giovanni Coniulo ou Giovanni de Gaète, 161 pape de l'Église catholique, du  au .
 Gélase de Césarée, évêque palestinien de la fin du , auteur supposé d'une suite de l'Histoire de l'Église d'Eusèbe de Césarée, non conservée.
 Gélase de Cyzique, nom conventionnel, sans doute faux, donné à un historien ecclésiastique anonyme de la fin du .

Références